Orny, commune française de la Moselle
 Orny, commune suisse du canton de Vaud

Voir aussi
 Château d'Orny dans le canton de Vaud

Homonymie de toponyme